Volcanic Action of My Soul – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1971 roku.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 1971